Aculeococcus är ett släkte av insekter. Aculeococcus ingår i familjen filtsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Filtsköldlöss
Aculeococcus